National Highway 4 steht für:

 eine Fernstraße in Indien, siehe National Highway 4 (Indien)
 eine Fernstraße in Kambodscha, siehe National Highway 4 (Kambodscha)
 eine Fernstraße in Myanmar, siehe National Highway 4 (Myanmar)
 Nationalstraße 4 (Taiwan), eine Autobahn in Taiwan